SF poate fi:

 Africa de Sud, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 San Francisco
 Santa Fe
 Science-fiction
 Scuderia Ferrari
 Sinn Féin
 Societate financiară
 SourceForge.net
 Star Fox
 Superframe
 Switchfoot
 Săptămâna Financiară, revistă financiară din România

Legături externe 
 
  „SF” la acronymfinder.com